Haloid ist

 der Gründungsname der Xerox Corporation
 die veraltete Bezeichnung für Halogenid